La Crocetta ima više značenja:
 La Crocetta, Forlì-Cesena
 La Crocetta, Parma
 La Crocetta, Reggio Emilia